Бес-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

Республика Саха (Якутия) 

 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°18’с. ш. 123°23’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 64°01’с. ш. 125°38’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 64°03’с. ш. 123°47’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 62°08’с. ш. 110°23’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°41’с. ш. 117°47’в. д..
 Бес-Кюель — урочище,  координаты 60°51’с. ш. 114°43’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 61°07’с. ш. 117°13’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 62°57’с. ш. 116°03’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 62°26’с. ш. 119°02’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 62°09’с. ш. 119°20’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 62°53’с. ш. 117°31’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°07’с. ш. 118°20’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°03’с. ш. 130°13’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 66°39’с. ш. 125°17’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 66°38’с. ш. 123°15’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 64°15’с. ш. 120°09’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 64°36’с. ш. 118°34’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 64°42’с. ш. 122°26’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 64°01’с. ш. 125°27’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 59°10’с. ш. 131°56’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 61°30’с. ш. 128°52’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 61°32’с. ш. 129°40’в. д..
 Бес-Кюель — река,  координаты 61°52’с. ш. 124°17’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 61°59’с. ш. 128°32’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 62°35’с. ш. 135°18’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 61°09’с. ш. 130°25’в. д..
 Бес-Кюель — урочище,  координаты 61°18’с. ш. 130°17’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 61°15’с. ш. 128°54’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 61°34’с. ш. 131°05’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 61°12’с. ш. 127°59’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 59°30’с. ш. 119°21’в. д..
 Бес-Кюель — река,  координаты 60°29’с. ш. 132°16’в. д..
 Бес-Кюель — урочище,  координаты 63°13’с. ш. 129°22’в. д..
 Бес-Кюель — озёра,  координаты 63°12’с. ш. 129°23’в. д..
 Бес-Кюель — река,  координаты 63°23’с. ш. 126°10’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°37’с. ш. 126°47’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°06’с. ш. 125°46’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°11’с. ш. 120°23’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 62°28’с. ш. 120°19’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°02’с. ш. 122°35’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 60°05’с. ш. 132°21’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 61°55’с. ш. 133°42’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 62°29’с. ш. 126°26’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°36’с. ш. 122°26’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°31’с. ш. 122°53’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 61°26’с. ш. 120°36’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 62°12’с. ш. 124°15’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 62°44’с. ш. 125°13’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 62°04’с. ш. 121°21’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°36’с. ш. 132°22’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°12’с. ш. 133°15’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 61°21’с. ш. 129°13’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 60°32’с. ш. 120°57’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 60°21’с. ш. 117°51’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°46’с. ш. 124°24’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°49’с. ш. 124°53’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 62°59’с. ш. 130°08’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°46’с. ш. 122°35’в. д..
 Бес-Кюель — падь,  координаты 63°50’с. ш. 122°54’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°44’с. ш. 123°31’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 63°14’с. ш. 126°27’в. д..
 Бес-Кюель — озеро,  координаты 62°54’с. ш. 127°36’в. д..

Примечания

См. также 
 Бис-Кюель
 Бес-Кюеле
 Быс-Кюель